Magnús Magnússon ( – ) est un présentateur de télévision, journaliste, traducteur et écrivain.

Né en Islande, il a vécu en Écosse quasiment toute sa vie, bien qu'il n'ait jamais adopté la nationalité britannique.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 
 
 Obituary on the BBC website
 Magnus Magnusson - Tribute
 Magnus Magnusson Fund, Glasgow Caledonian University

Naissance en octobre 1929
Naissance à Reykjavik
Naissance au Danemark
Décès en janvier 2007
Décès en Écosse
Écrivain écossais du XXe siècle
Écrivain écossais du XXIe siècle
Écrivain islandais du XXe siècle
Écrivain islandais du XXIe siècle
Étudiant de Jesus College (Oxford)
Chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
Décès à 77 ans